Der Jäger von Fall steht für:

 Der Jäger von Fall (Roman), Roman von Ludwig Ganghofer (1883)
 Der Jäger von Fall (1918), deutscher Film von Ludwig Beck
 Der Jäger von Fall (1926), deutscher Film von Franz Seitz senior 
 Der Jäger von Fall (1936), deutscher Film von Hans Deppe 
 Der Jäger von Fall (1957), deutscher Film von Gustav Ucicky
 Der Jäger von Fall (1974), deutscher Film von Harald Reinl